Shay Stephenson (né le  à Outlook, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il est le frère de Logan Stephenson et le fils de Bob Stephenson.

Carrière 
Après sa première saison avec les Rebels de Red Deer, il fut sélectionné par les Oilers d'Edmonton lors du repêchage de 2001. Ne possédant aucun contrat avec ces derniers, il fut à nouveau disponible au repêchage. Les Hurricanes de la Caroline en firent un choix de  en 2003. Durant son stage junior, il remporta la Coupe Memorial lors du tournoi de 2001.

N'ayant toujours pas de contrat professionnel en main en Amérique du Nord, il signa avec un club suédois pour la saison 2004-05. Après cette saison, il signa finalement un contrat avec un club de la Ligue nationale de hockey, soit avec les Kings de Los Angeles. Il passa sa première saison avec le club-école de l'équipe californienne. En 2006-07, il s'aligna toujours pour les Monarchs de Manchester, mais joua aussi deux parties avec les Kings.

Il s'aligna une saison pour les Vipers de Milan dans le Championnat d'Italie de hockey sur glace avant d'aller jouer avec les Krefeld Pinguine en Allemagne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 ||Rebels de Red Deer ||LHOu ||44 ||1 ||4 ||5 ||30 ||22 ||0 ||0 ||0 ||15
|-
|2000-2001 ||Rebels de Red Deer ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2001-2002 ||Rebels de Red Deer ||LHOu ||59 ||9 ||10 ||19 ||55 ||23 ||0 ||3 ||3 ||14
|-
|2002-2003 ||Rebels de Red Deer ||LHOu ||67 ||17 ||15 ||32 ||84 ||23 ||6 ||5 ||11 ||33
|-
|2003-2004 ||Rebels de Red Deer ||LHOu ||60 ||11 ||19 ||30 ||34 ||19 ||5 ||7 ||12 ||16
|-
|2004-2005 ||IF Sundsvall Hockey ||Allsvenskan ||44 ||13 ||13 ||26 ||104 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Royals de Reading ||ECHL ||62 ||19 ||22 ||41 ||42 ||4 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|2005-2006 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||6 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||55 ||11 ||10 ||21 ||67 ||5 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2006-2007 ||Kings de Los Angeles ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Vipers de Milan ||Serie A ||31 ||23 ||18 ||41 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Krefeld Pinguine ||DEL ||50 ||10 ||10 ||20 ||76 ||7 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2009-2010 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||36 ||6 ||13 ||19 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Vålerenga Ishockey || GET Ligaen ||7 ||4 ||2 ||6 ||8 ||16 ||4 ||8 ||12 || 26
|-
| 2011-2012 || Vålerenga Ishockey || GET Ligaen || 44|| 28|| 42|| 70|| 163|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Karlskrona HK || Allsvenskan|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Sparta Sarpsborg || GET ligaen || 5|| 5|| 3|| 8|| 14|| 8|| 4|| 0|| 4|| 12
|-
| 2013-2014 || Sparta Sarpsborg || GET ligaen || 28 || 9 || 8 || 17 || 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 ||Outlook Ice Hawks   ||  ||17 || 10 || 22 || 32 || 16 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0 	
|-
| 2015-2016 || Outlook Ice Hawks   ||  || 18 || 20 || 27 || 47 || 32 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 	
|-
| 2016-2017 || Outlook Ice Hawks   ||  || 18 || 21 || 15 || 36 || 8 || 6 || 5 || 8 || 13 || 11 
|-
| 2017-2018 || Outlook Ice Hawks   ||  || 17 || 18 || 19 || 37 || 12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Outlook Ice Hawks   ||  || 15 || 18 || 11 || 29 || 16 || 6 || 1 || 3 || 4 || 6 	

|2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels 
Coupe Memorial : remporte la Coupe Memorial 2001 avec les Rebels de Red Deer

Transactions 
 : signe un contrat comme agent libre avec les Kings de Los Angeles.

Notes et références 

Naissance en septembre 1983
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du Karlskrona HK
Joueur du Vålerenga ishockey
Champion de la Coupe Memorial
Attaquant de hockey sur glace